Кубок Кремля 2000 года в мужском парном разряде проводится в одиннадцатый раз. В основной сетке турнира 16 пар, три из которых прошла в основу получив специальное приглашение от организаторов и ещё одна — преодолев квалификационный турнир.

Пара Джастин Гимельстоб / Даниэль Вацек не защищала свой прошлогодний титул.

Посев 

  Иржи Новак /  Давид Рикл (Финал)
  Джошуа Игл /  Эндрю Флорент (Первый раунд)

<ol start="3">
  Евгений Кафельников /  Ненад Зимонич ''(Первый раунд)
  Даниэль Нестор /  Кевин Ульетт ''(Полуфинал)

Сетка

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2000